

Patronyme 
Schwarzschild est un nom patronymique d'origine allemande notamment porté par :
 Heinrich Schwarzschild (1803-1878), médecin et poète allemand ;
 Karl Schwarzschild (1873-1916), astronome allemand ;
 Leopold Schwarzschild (1891-1950), journaliste allemand ;
 Martin Schwarzschild (1912-1997), astronome germano-américain, fils de Karl Schwarzschild ;
 Shimon Schwarzschild (1925-), environnementaliste germano-américain ;
 Steven Schwarzschild (1924-1989), rabbin et philosophe germano-américain ;
 Henry Schwarzschild (1926-1996), activiste germano-américain des droits civiques.

Autres 
Notions et objets désignés en l'honneur de Karl Schwarzschild :
 métrique de Schwarzschild, première solution exacte de l'équation du champ d'Albert Einstein ;
 coordonnées de Schwarzschild, système de coordonnées utilisé par Karl Schwarzschild ;
 trou noir de Schwarzschild ;
 singularité de Schwarzschild, singularité gravitationnelle ponctuelle d'un trou noir de Schwarzschild ;
rayon de Schwarzschild, rayon de l'horizon d'un trou noir de Schwarzschild ;
 observatoire Karl-Schwarzschild (), observatoire astronomique.

 Odonyme
 Rue Karl-Schwarzschild (), rue de Garching bei München, près de Munich (Bavière, Allemagne), où l'Observatoire européen austral a son siège.